Aspøy bezeichnet:

 Aspøy (Tingvoll), Insel in der Kommune Tingvoll, Norwegen
 Aspøy (Ålesund), Insel in der Kommune Ålesund, Norwegen